Mure ima više značenja:
 Mure (Dolina Aoste)
 Mure (Pordenone)
 Mure (Trevizo)
 Mure (Vičenca)